Mahoney steht für:
 Mahoney, irischer Familienname, zu Namensträgern siehe O’Mahony (Name)

Mahoney bezeichnet als Name die fiktive Figur:
 Carey Mahoney, Hauptfigur mehrerer Police-Academy-Filme

Mahoney ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mahoney (Texas)
 Mahoney Mill (Tennessee)

Siehe auch:
 Mahony
 O’Mahoney
 O’Mahony